Le GEMDEV (Groupement pour l'Étude de la Mondialisation et du Développement), créé en , est un structure fédérative de recherche de l'université Paris VIII (FED 4244). Il rassemble principalement des formations doctorales et des équipes de recherche des différentes universités et grandes écoles de la Région Île-de-France, mais il compte aussi dans ses rangs des équipes associées basées en province. Le GEMDEV est interuniversitaire et interdisciplinaire.

Objectif du GEMDEV 
Le GEMDEV s'est donné comme objectif de créer une synergie entre les formations de doctorats, les centres et équipes de recherche et les autres groupes travaillant sur :

 l'analyse de la mondialisation,
 l'étude des mondes en développement,
 les conceptions, réalités, institutions et politiques du développement.

Les membres du GEMDEV 
Il rassemble des formations et des équipes de recherche de différentes universités et organismes de recherche. Actuellement sont membres :

 2 école doctorales : "Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent" (ED 395) et "Sciences sociales" (ED 401), des Universités Paris Nanterre et Paris 8 et de l'Université Paris Lumières,
 11 masters rattachés à 7 universités
 20 équipes de recherche

Les équipes de recherche

ART’Dev 

 Acteurs, Ressources et Territoires dans le Développement UMR5281 CNRS, Université Montpellier 1 et 3, CIRAD, Université de Perpignan Via Domitia http://art-dev.cnrs.fr/spip.php?rubrique86 Représentants : Frédéric LANÇON, DR CIRAD, économiste (Montpellier) et Vincent RIBIER, chargé de recherche (Nogent sur Marne)

BETA 

 Bureau d’économie théorique et appliquée UMR 7522 CNRS, Université de Strasbourg, Université de Lorraine http://www.beta-umr7522.fr/Presentation-du-BETA Représentant(s) : Claire MAINGUY, MCF HDR en Sciences économiques, Université de Strasbourg

CEI 

 Collège d’Études Interdisciplinaires EA 2712 Université Paris Sud – Paris Saclay Représentant(s) : Hanitra RANDRIANASOLO–RAKOTOBE, MCF en Sciences économiques – Université Paris Sud http://www.cei.u-psud.fr/

CEMOTEV 

 Centre d’Études sur la Mondialisation, les Conflits, les Territoires et les Vulnérabilités EA 4457 UVSQ http://www.cemotev.uvsq.fr/ Représentant(s) : Andrey AKNIN, MCF en Sciences économiques, université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

CEPED 

 Centre Population et Développement UMR IRD 196 Université Paris Descartes, Université Sorbonne Paris Cité http://www.ceped.org/#&panel1-1 Représentant(s) : Marc PILON DR IRD Démographe, Université Paris Descartes

CEPN 

 Centre d’Économie de l’Université Paris Nord UMR 7234 CNRS Université Paris Nord http://www.univ-paris13.fr/CEPN/ Représentant(s) : Philippe BATIFOULIER, Pr en Sciences économiques, Université Paris Nord

CESSMA 

 Centre d’Études en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques UMR Université Paris Diderot, INALCO, IRD http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=recherche&np=FICHELABO&g=m&num=103F Représentant(s) : Pepita OULD-AHMED CR IRD en Sciences économiques

CRBC 

 Centre de Recherches sur le Brésil Colonial et Contemporain Membre de l’UMR 8168 « Mondes Américains » EHESS, CNRS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université Paris Ouest Nanterre La Défense http://crbc.ehess.fr/ Représentant(s) : Michel SCHIRAY DR CNRS en Sciences économiques, EHESS

CREG 

 Centre de recherche en économie de l’Université de Grenoble EA 4625, Université Grenoble Alpes http://creg.upmf-grenoble.fr/ Représentant(s) : Catherine FIGUIERE, MCF HDR en Sciences économiques, Université Grenoble Alpes

Développement et sociétés 

 UMR 201 IEDES – IRD, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne http://recherche-iedes.univ-paris1.fr/ Représentant(s) : Anne LE NAELOU, MCF en sociologie et Démographie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Directrice de l’IEDES

Economix 

 UMR 7235 CNRS Université Paris Ouest Nanterre La Défense http://economix.fr/ Représentant(s) : Cécile COUHARDE, Professeure d’économie, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Géographie Cités 

 UMR 8504 CNRS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université Paris 7 Denis Diderot http://www.parisgeo.cnrs.fr/ Représentant(s) : Eric DENIS CR CNRS en géographie

IMAF 

 Institut des Mondes Africains UMR CNRS (8171), IRD (243), EHESS, EPHE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université d’Aix-Marseille http://imaf.cnrs.fr/ Représentant(s) : Sabine PLANEL, Chargé de recherche IRD, géographie, Directrice adjointe de l’IMAF

Lab’Urba 

 Laboratoire d’urbanisme Équipe pluridisciplinaire centrée sur les instituts d’urbanisme (Institut d’Urbanisme de Paris et Institut Français d’Urbanisme) et les départements de géographie de l’université Paris Est (Marne-la-Vallée et Créteil-Val-de-Marne) http://www.laburba.fr/ Représentant(s) : Jean-François DOULET MCF en Urabinisme à l’Institut d’urbanisme de Paris (Université Paris Est)

LADYSS 

 Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces UMR 7533, CNRS, Universités Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris 7 Denis Diderot, Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris 8 Vincennes à Saint-Denis http://www.ladyss.com/ Représentant(s) : Olivier ARCHAMBEAU, Pr en géographie, Université Paris 8

IREDIES 

 Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne – EA 4536 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/ dirigé par le professeur Yann KERBRAT, secondé par le professeur Philippe MADDALON.

LED 

 Laboratoire d’Économie Dyonisien EA 3391 Université Paris 8 https://sites.google.com/site/up8led/research Représentant(s) : David GUERREIRO, MCF en économie université Paris 8

LiRIS 

 Laboratoire interdisciplinaire de recherche en innovations sociétales EA 7481 – Université de Rennes 2 https://www.univ-rennes2.fr/liris Représentant(s) : Marc LAUTIER, Pr en Sciences économiques, Université de Rennes 2

PRODIG 

 Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de l’information géographique UMR 8586 CNRS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris 4 Sorbonne, Paris 7 Denis Diderot, EPHE, IRD, Agro Paris Tech http://www.prodig.cnrs.fr/ Représentant(s) : Remi de BERCEGOL, Chargé de recherche CNRS en Urbanisme et Géographie et Nora MAREI, Chargée de recherche CNRS en Géographie urbaine

Résiliences 

 UMI (unité mixte internationale) 236, IRD, Centre ivoirien de recherches économiques et sociales/ Université de Cocody https://www.ird.fr/la-recherche/liste-des-unites-de-recherche/236-resiliences Représentant(s) : Isabelle DROY, CR IRD

Le GEMDEV est administrativement rattaché à l'Université Paris 8 Vincennes, hébergé par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et soutenu par le CIRAD et l'IRD.

Groupes de travail 
Les activités du GEMDEV sont structurées au sein de groupes de travail pluridisciplinaires qui se réunissent régulièrement ; les résultats de leurs travaux font l'objet de journées ou colloques interdisciplinaires et de diverses publications (ouvrage, numéro spécial de revue, etc.). Les rencontres publiques du GEMDEV sont également mises en ligne sur le site de la bibliothèque numérique de l'université Paris 8 et le web de France Culture.

Liste des groupes de travail en 2019 

 Approches territoriales du développement et de la mondialisation
 Exploitation des ressources naturelles au Sud
 Migrations, développement et mondialisation
 Perspectives du développement au 
 Questions urbaines
 Transformations du financement du développement

Publications du GEMDEV

Notes et références

Liens externes 
 Site internet du GEMDEV

Association ou organisme lié au développement durable
Groupement d'intérêt scientifique